Somodi Ferenc (1937) olimpiai válogatott labdarúgó
 Somodi Ferenc (1955–2014) ökölvívó